Рома́нов — русская фамилия (женская форма — ), образованная от имени Роман, также топоним. В Списке общерусских фамилий занимает 44-е место.

Носители фамилии

А 
 
 
 
 
 Романов, Аркадий Юрьевич (род. 1969) — российский военачальник, заместитель командующего Черноморским флотом с 2021 года, вице-адмирал.
 Романов, Арсений Иванович (1916—2003) — советский и российский деятель сельского хозяйства, заслуженный агроном РСФСР.
 Романов, Артём Витальевич (род. 1979) — казахстанский певец, композитор, аранжировщик, звукорежиссёр.
 Романов, Атанас Димитров (1911—1942) — болгарский коммунист.

Б

В 
 
 
 Романов, Валерий Иосифович (1926—2011) — юрист, декан МарГУ, министр юстиции Марийской АССР.
 
 Романов, Венедикт Николаевич (1884—1964) — один из руководителей Донского казачества, в эмиграции — председатель Донского Войскового Объединения.
 
 
 
 Романов, Владислав Иванович (1949—2021) — российский прозаик, драматург, сценарист и продюсер.
 Романов, Всеволод Иоаннович (1914—1973) — князь с титулом высочества.
 Романов, Вукол Федотович (ум. 1792) — российский преподаватель.
 Романов, Вячеслав Ильич (1880—1954) — доктор физико-математических наук, профессор, директор НИИ физики при физико-математическом факультете МГУ (1922—1930).

Г 
 Романов, Гавриил Константинович (1887—1955) — князь.
 Романов, Геннадий Николаевич (1935—2003) — радиоэколог, лауреат Государственной премии СССР (1974).
 
 Романов, Глеб Васильевич (1920—1967) — советский артист театра и кино.

Д 
 Романов, Даниил Дмитриевич (род. 1994) — российский скелетонист.
 Романов, Денис (род. 1978) — латвийский футболист, вратарь.

Е 
 
 Романов, Евдоким Романович (1855—1922) — российский и белорусский краевед.
 Романов, Егор Дмитриевич (1905—1986) — Герой Советского Союза.
 Романов, Емилиан (в монашестве Евгений; нач. 1750-х—1811) — епископ Русской православной церкви, епископ Костромской.

И 
 
 
 
 Романов, Иоаким Константинович (1815—1894) — протоиерей, проповедник.
 Романов, Иоанн Константинович (1886—1918) — князь, штабс-ротмистр Лейб-Гвардии Конного полка, награждён Георгиевским оружием за храбрость.
 Романов, Ипполит Владимирович (1864—1944) — русский инженер, изобретатель.
 Романов, Исаак Залманович (1920—1993) — российский, ранее советский, шахматный историк и литератор, международный арбитр ИКЧФ (1968).

К 
 Романов, Кирилл Юрьевич (род. 1990) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.

Л

М 
 Романов, Марат Марсович (род. 1966) — российский кёрлингист, вице-скип сборной России по кёрлингу на колясках, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России.
 Романов, Матвей Тихонович (род. 1946) — российский экономико-географ, специалист в области территориальной организации хозяйства, геополитики, районирования.

Н 
 Романов, Никандр Николаевич (1922—2000) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда. 
 
 
 Романов, Никон Семёнович (1909—1941) — советский историк-якутовед.
 Романов, Нит Степанович (1871—1942) — историк, библиограф и библиофил, летописец Иркутска, мемуарист.

О

П 
 
 Романов, Пантелеймон Сергеевич (1884—1938) — русский советский писатель и драматург.

Р 
 Романов, Рой (род. 1939) — канадский политик.
 
 
 Романов, Руслан Игоревич (род. 1989) — украинский футболист.

С 
 
 Романов, Серафим Петрович (1917—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Романов, Степан Григорьевич (1865—1908) — крестьянин, член III Государственной думы от Олонецкой губернии.

Ф

Э 
 Романов, Эрнст Иванович (род. 1936) — советский и российский актёр театра и кино.

Ю

Я 
 Романов, Яков Александрович (1925—1944) — Герой Советского Союза.

Составные фамилии 
 
 Романов-Добржанский, Роман Андроникович (настоящая фамилия Добржанский; 1877—?) — российский оперный певец (баритон).
 Романов-Ильинский, Михаил Павлович (род. 1959) — американский фотограф, меценат и благотворитель.
 Романов-Ильинский, Павел Дмитриевич (1928—2004) — князь, американский военный и политический деятель.

Псевдоним 
 «Николай Романов» — один из псевдонимов Николая Романецкого.



Топоним 
 Романов — древнерусский город, ныне часть города Тутаев в Ярославской области.
 Романов — древнерусский город, с конца XVIII века — село Романово, с 1920 года — Ленино.
 Романов — город Слуцкого княжества, впоследствии — местечко Романово, с 1921 года — Ленино.
 Романов — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Романов — хутор в Дубовском районе Ростовской области.
 Романов — село в Луцком районе Волынской области Украины.
 Романов — село в Перемышлянском районе Львовской области Украины.
 Романов — село в Рожищенском районе Волынской области Украины.
 Романов — посёлок городского типа в Житомирской области Украины.
 Романов — село в Теофипольском районе Хмельницкой области Украины.
 Романов — село в Шепетовском районе Хмельницкой области Украины.
 Романов переулок — переулок в Центральном административном округе города Москвы.

В культуре 
 «Бракосочетание Романова» — балет Сальваторе Тальони. 
 Алекс Романов — центральный персонаж романа «Геном» и повести «Калеки» Сергея Лукьяненко.

См. также

Примечания